Il toponimo Sărățeni può riferirsi a diverse località della Romania:
Sărățeni, comune del distretto di Ialomița
Sărățeni, comune del distretto di Mureș

Il toponimo Sărăteni è invece un comune della Moldavia nel distretto di Leova